

Personnalités 

 Charles Naveau (1903-1981), homme politique français ;
 Laurent Naveau (né en 1966), pilote belge de moto ;
 Léon Naveau (1845-1923), homme politique belge.